Ulmenstein ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Wilhelm Albrecht von Ulmenstein (1750–1826), deutscher Jurist und Chronist zu Wetzlar
 Heinrich Christian von Ulmenstein (1777–1840), Jurist und Beamter
 Johann von Ulmenstein (1695–1751), deutscher Gelehrter und Jurist